Liste over stationer i Baku Metro er en liste over alle operative metrostationer på Baku Metro. Metronettet har 27 stationer.

Stationer

Noter 

 
Lister